Мартьяль () — фамилия и топоним.
 Мартьяль, Антони (род. 1995) — французский футболист, нападающий клуба «Монако» и молодёжной сборной Франции.
 Мартьяль, Йео (род. 1944) — ивуарийский футбольный тренер и функционер.

См. также 
 Марсьяль